Bruce steht für:
 Bruce, Vor- und Familienname
 Bruce (Mondkrater), kleiner Einschlagkrater im Sinus Medii
 Kernkraftwerk Bruce, leistungsfähigstes Kernkraftwerk in Kanada
 Bruce Castle, früher Lordship House, Herrenhaus in der Lordship Lane in Tottenham, London
 Clan Bruce, schottischer Clan aus Kincardine
 Bruce (russisches Adelsgeschlecht), russisches Adelsgeschlecht
 Codex Brucianus, auch Bruce Codex, koptische gnostische Handschrift, die die zwei Bücher des Jeû enthält
 (2430) Bruce Helin, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bruce (Colorado)
 Bruce (Florida)
 Bruce (Illinois)
 Bruce (Minnesota)
 Bruce (Mississippi)
 Bruce (North Carolina)
 Bruce (Pennsylvania)
 Bruce (South Dakota), im Brookings County
 Bruce (Virginia)
 Bruce (Washington)
 Bruce (West Virginia)
 Bruce (Wisconsin), im Rusk County
 Bruce County, Kanada
 Bruce Crossing (Michigan)
 Bruce Eddy (Idaho)
 Bruce Junction (Mississippi)
 Bruce Lake Station (Indiana)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bruce Goldfish Fisheries, in Thornburg, Iowa, ID-Nr. 82002626
 Bruce Mine Headframe, in Chisholm, Minnesota, ID-Nr. 78003124
 Bruce-Briggs Brick Block, in Lancaster, New York, ID-Nr. 99001409
 Bruce-Donaldson House, in Yankton, South Dakota, ID-Nr. 82003946
 Bruce-Dowd-Kennedy House, in Carthage, North Carolina, ID-Nr. 80002888
 Bruce's Snowball Market #1 Addition, in Perry, Iowa, ID-Nr. 00001004

Siehe auch:
 Bruce-Inseln
 Bruce Ridge
 Bruce Spur
 Bruce Township (Begriffsklärung)